Csehország
 Mrákotín, település a Chrudimi járásban
 Mrákotín, település a Jihlavai járásban